Ponomarenko je priimek več oseb:
 Pantelejmon Kondratevič Ponomarenko, sovjetski general
 Sergej Vladilenovič Ponomarenko, ruski drsalec
 Špela Ponomarenko, slovenska kajakašica

Ruski priimki